Historia filozofii
 Historia filozofii (nauka)
  – książka Fredericka Coplestona
 Historia filozofii – podręcznik Władysława Tatarkiewicza
 Historia filozofii – podręcznik pod redakcją Michaiła Dynnika i in.
 Historia filozofii (podręcznik) – radziecki podręcznik
  – książka Bertranda Russella
  – czasopismo

Zobacz też 
 Krótki zarys historii filozofii